«Рок-н-ролл Таврический» (до 1990 г. — «Рок-Серпень») — музыкальный рок-фестиваль, проходивший в г. Новая Каховка (Херсонская область, Украина) в 1986—1995, 2005—2006 и 2011—2012 годах.
Первый рок-фестиваль в советской Украине, а также первый рок-фестиваль в независимой Украине.

История фестиваля

1986—1990 гг. 
Первый фестиваль «Рок-н-ролл Таврический», проходивший в августе 1986 г. в новокаховском Летнем театре стал событием настолько необычным даже для перестроечного времени Советского Союза, что сразу попал на страницы самой тиражной тогда газеты — «Комсомольской правды». На полосах газеты разгорелась жаркая дискуссия по поводу того, имеют ли право комсомольские функционеры — а именно они были организаторами и идейными вдохновителями новокаховского фестиваля — возглавлять молодёжный фестиваль с приставкой «рок». Подавляющее большинство читателей отнеслось положительно к инициативе новокаховских комсомольских вожаков, и фестиваль постепенно стал обрастать связями и становиться всё более и более популярным.

Став первым на Украине рок-фестивалем, «Рок-н-ролл Таврический» основал и свои уникальные традиции.

Именно на «Рок-н-ролле Таврическом» был организован первый в истории отечественных фестивалей палаточный городок для «фанов» приехавших в Новую Каховку из разных уголков не только Советского Союза, но даже из Польши, Голландии, Австрии и других стран. Сделано это было потому, что в те годы в Новой Каховке катастрофически не хватало гостиниц. Музыкантов расселяли и на плавучем общежитии — позже эта традиция единения музыкантов с водными просторами затем нашла своё продолжение на «Таврийских Играх».

Также именно на новокаховском «Рок-н-ролле Таврическом» зародилась традиция проводить неформальный праздник для участников и гостей фестиваля под названием «Посвящение в козаки», который проходил под открытым небом в пейзажных днепровских плавнях с неизменной козацкой юшкой, таврийским вином, акустическими гитарами и задушевным общением.
С целью пропаганды «Рок-н-ролла Таврического» и защиты молодёжных интересов, организаторы фестиваля первыми в стране стали издавать неформальную газету «Действие-Дія». Сначала она была посвящена музыке и молодёжной моде, но со временем добрались и до политики, особенно — до выборов в местные органы власти. И вскоре рокеры заимели своё представительство в горсовете. Первыми в комсомольской истории организаторы занялись и изготовлением сувенирной продукции — значков, футболок, кепок с логотипом фестиваля, которые пользовались огромной популярностью.

12 января 1990 г. всеукраинская газета «Комсомольское знамя» опубликовала рейтинг музыкальных событий 1989 года на Украине, в котором фестиваль «Рок-н-ролл Таврический» (тогда еще «Рок-Серпень») занял третье место, уступив первые два места таким знаковым событиям, как «Червона рута» и «Битломания-89».

1991—1995 гг. 
В 1991 году фестиваль практически совпал по срокам с попыткой государственного переворота в СССР, известной как «августовский путч». Но это не стало поводом для отмены мероприятия: организаторы провели это музыкально-молодёжное шоу под девизом: «Лучше „тяжёлый рок“, чем „железная рука“!». Поскольку подготовка VI «Рок-н-ролла Таврического» в августе 1991-го года началась в одной стране — СССР, а сам фестиваль 30-31 августа уже проводился совершенно в другой стране, то новокаховский рок-фестиваль стал первым рок-фестивалем в независимой Украине.

В 1992 году впервые в фестивальной истории неслыханным для провинциального городка тиражом 5 тысяч экземпляров вышла в свет книжка об истории фестиваля. Произошло это событие в канун открытия первого фестиваля «Таврийские Игры», основной частью которого тогда был «Рок-н-ролл Таврический».

В 1995 году"Рок-н-ролл Таврический" первым среди отечественных фестивалей стал «передвижным»: фестивальный маршрут проходил через Херсон, Новую Каховку, Энергодар, Запорожье, Днепропетровск, Донецк. Причём автобус с музыкантами и трейлер с аппаратурой колесили по юго-восточной Украине без какой-либо политической агитации и финансовой выгоды, а просто так — для удовольствия «фанов» и с кайфом для музыкантов и организаторов.

2005—2012 гг. 
Во втором тысячелетии «Рок-н-ролл Таврический» предпринял попытку возрождения. В канун Дня молодёжи в 2005 и 2006 гг. новокаховский рок-фестиваль сознательно проводился «в изгнании» — в Херсоне. Это происходило из-за очередного приступа непонимания с городскими властями (см. ниже).

5-7 августа 2011 г. фестиваль вернулся в Новую Каховку и отпраздновал 25-летие своего рождения двухдневным музыкальным праздником с участием ветеранов фестиваля прямо на берегу Днепра.

А 9-10 августа 2012 г. кроме музыкантов с Украины, на «Рок-н-ролл Таврический» приехали также музыканты из Польши и Канады. Во время фестиваля организатор и вдохновитель фестиваля Сергей Цыгипа презентовал участникам и гостям свой поэтический сборник «Каховский плацдрам. Блокнот интеллектуального анархиста», некоторые из текстов которого уже стали песнями в исполнении «Сада», «Скифов», «Коморы», «Нового города», Владимира Лихваря, Андрея Титова.

Противодействие местных властей 
С самого начала проведения фестиваля организаторы столкнулись с неприятием и явным противодействием со стороны городских властей. Например, в самый последний момент перед открытием мероприятия за сценой мог появиться представитель пожарной охраны и объявить, что фестиваль не состоится по причине возможного возгорания зала. А на следующий день в том же самом зале в такой же «пожароопасной» обстановке спокойно выступал с концертной программой всеобщий любимец партии и народа Иосиф Кобзон.

В 1986—1990 гг. за присутствие в своем репертуаре песен на украинском языке рокерам доставалось от различных официальных инстанций, начиная от отдела культуры и заканчивая идеологическими отделами компартийных организаций всех уровней.

Случались и более серьезные происшествия.

В 1991 г. бас-гитарист херсонской группы «Последняя Зима» Игорь Горин за демонстрацию со сцены ягодиц был условно осуждён на два года по статье Уголовного кодекса «за обнажение половых органов в общественном месте».

В 1993 году милицейское спецподразделение «Беркут» вместо выполнения своих прямых функций по охране общественного порядка появилось на фестивальной сцене и автоматами вытолкало оттуда музыкантов питерской группы «НОМ» (Неформальное Объединение Молодёжи) только за то, что их начальнику не понравилось присутствие в тексте песни ругательного (по его мнению!) слова «педераст» — «Семь процентов человеческой расы — педерасты!..».

В 1994 году накануне фестиваля власти объявили, что городу грозит эпидемия холеры, а посему в Новую Каховку нельзя пускать волосатых музыкантов из других городов.

Были случаи, когда городские власти своим официальным распоряжением запрещали продажу пива во всей парковой зоне на все дни проведения фестиваля.

Такое постоянное неуважение и сопротивление со стороны городских властей Новой Каховки привело к тому, что «Рок-н-ролл Таврический» на время утратил свою регулярность проведения.

Возрождение фестиваля 
Музыканты, в разные годы принявшие участие в «Рок-н-ролле Таврическом», всё чаще и чаще испытывают ностальгию по его незабываемой атмосфере и духу. Поэтому в последнее время в околомузыкальных кругах «вольных рокеров» всё чаще стала муссироваться идея о возрождении новокаховского фестиваля «Рок-н-ролл Таврический». Организаторы не исключают возможности проведения этого фестиваля в августе 2015 г. на его исторической родине — в Новой Каховке.

Участники фестиваля 
За всё время проведения «Рок-н-ролла Таврического» на фестивале выступило более 160 участников из разных стран, среди которых были как известные, так и начинающие коллективы. Многие из них впоследствии стали знаменитыми.

Ссылки 
 «Фестиваль из прошлого тысячелетия» на сайте Сергея Цыгипы
 Книга «Рок-н-ролл Таврический» на сайте «Нова Каховка online»
 Страница фестиваля «Рок-н-ролл Таврический» в Facebook
 Альманах Александра Евтушенко «РОК-ОКО»

Литература 
 С «металлом» в голосе // Комсомольская правда. — 22.11.1986.
 Свято юності: плюси та мінуси // Нова Каховка. — 23.08.1986.
 Рок-митарства як засіб виховання? // Ленінський прапор. — 30.08.1986.
 Де відпочивати новокаховцям? // Молодь України. — 02.12.1986.
 Чиє свято краще? // Ленінський прапор. — 02.07.1987.
 А головне — громадська пристрасть // Нова Каховка. — 04.07.1987.
 Світло і тіні рок-фестивалю // Нова Каховка. — 05.09.1989.
 Музыкальные события 1989 года в Украине // Комсомольское знамя. 12.01.1990.
 Новокаховский фестиваль «Рок-н-ролл Таврический» // Действие-Дія. — 1990. — № 12-13 (спецвыпуск).
 Рок-н-ролл Таврический-1991 // Народна Трибуна. — 1991. — Спецвыпуск 28.08.
 Цыгипа, С. В. Рок-н-ролл Таврический. — Новая Каховка : КП Новокаховская гортипография, 1992. — 118 с.
 Зады искусства // Народна Трибуна. — 1992. — № 6.
 Если рок-звезды зажигают, значит это кому-то нужно. Заметки о книге Сергея Цыгипы «Рок-н-ролл Таврический (зарисовки с рок-тусовки)» // Народна Трибуна. — 1992. — № 32.
 7-й фестиваль «Рок-н-ролл Таврический» // Народна трибуна. — 1992. — Спецвыпуск № 32-А.
 «Рок-н-ролл Таврический»: вигляд изнутри // Народна Трибуна. — 1993. — № 3.
 Новокаховский рок-фестиваль: продолжение следует?.. // Народна Трибуна. — 1993. — № 45.
 VIII Новокаховский рок-фестиваль // Журнал «Идиллия». — 1993. Самиздат.
 «Рок-н-ролл Таврический-1994» // Народна Трибуна. — 1994. — Спецвыпуск № 39.
 Непричесанные мысли Анатолия Вексклярского // Народна Трибуна. — 1994. — № 43.
 Зачем Цыгипе этот фестиваль? // Народна Трибуна. — 1994. — № 45.
 Рок-н-ролл против холеры // Молодь України. — 1995. — № 1.
 10 років «Рок-н-роллу Таврійському» // Галас. — 1995. — № 8.
 Тильняк, Алексей Истории из истории // Ефір. — 20.06.2005.
 Голуб, Наталия Рок-н-ролл жив! // Гривна-СВ. — 2005. — № 27(190). — С. 4.
 Голуб, Наталия В Херсоне звучал рок-н-ролл // Гривна. — 30.06.2006.

Появились в 1986 году на Украине
1986 год в музыке
Рок-фестивали
Музыкальные фестивали Украины
Культура Новой Каховки